Французский дуэт Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер — победители турнира.

Общая информация 
Победители турнира 2017 года Майкл Винус и Райан Харрисон не защищали свой титул, однако приняли участие в розыгрыше турнира в разных дуэтах. Винус в паре с Равеном Класеном имели десятый номер посева и доиграли до третьего раунда. Харрисон играл в паре с Вашеком Поспишилом и они уступили на старте турнира. Первыми номерами посева стали Лукаш Кубот и Марсело Мело и они прошли до третьего раунда. Вторые номера посева Оливер Марах и Мате Павич дошли до финала, однако и им не удалось завоевать главный трофей. В финале победу смогли одержать французы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер, имевшие шестой номер посева. Маю и Эрбер впервые победили на Ролан Гаррос и взяли третий совместный титул Большого шлема за карьеру.

Посев 

  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (третий раунд)
  Оливер Марах /  Мате Павич (финал)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (четвертьфинал) 
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (второй раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (четвертьфинал) 
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (титул)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (первый раунд)
  Никола Мектич /  Александр Пейя (полуфинал)
  Иван Додиг /  Раджив Рам (второй раунд)
  Равен Класен /  Майкл Винус (третий раунд)
  Пабло Куэвас /  Марсель Гранольерс (второй раунд)
  Фелисиано Лопес /  Марк Лопес (полуфинал)
  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (четвертьфинал) 
  Бен Маклахлан /  Ян-Леннард Штруфф (первый раунд)
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос (второй раунд)
  Майк Брайан /  Сэм Куэрри (первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2018